Het seizoen 2004–2005 van FC Den Bosch was het 38ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. Na een afwezigheid van twee jaar kwam de club weer uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. Den Bosch eindigde op de achttiende en laatste plaats, waardoor de club rechtstreeks degradeerde naar de eerste divisie. Trainer Henk Wisman, bezig aan zijn eerste seizoen in Den Bosch, vertrok begin maart per direct bij de club. Assistenten Jan van Grinsven en Wim van der Horst namen tijdelijk de honneurs waar. Wisman was de derde trainer in de eredivisie die het seizoen niet afmaakte. Johan Neeskens werd vlak voor de winterstop al ontslagen bij NEC Nijmegen, daarna gaf Ronald Koeman er de brui aan bij Ajax.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2004/05 en als achttiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Externe links 
 Website van FC Den Bosch
 Supportersclub FC Den Bosch

 2004/05
Den Bosch